Ясногородка — название населённых пунктов на Украине:

 Ясногородка — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Ясногородка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Ясногородка — село в Еланецком районе Николаевской области.

См. также 
 Ясногород